Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 1997 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Michael Joyce (primo turno)
 Petr Luxa (secondo turno)
 Arne Thoms (secondo turno)
 Lars Rehmann (secondo turno)

 Jim Grabb (Qualificato)
 James Sekulov (secondo turno)
 Nicolas Escudé (Qualificato)
 Nicolas Thomann (primo turno)

Qualificati 

 Karsten Braasch
 Nicolas Escudé

 Jim Grabb
 Joshua Eagle

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1997
ATP Tour 1997